Hog Hill bezeichnet:

Hügel in Schottland:
 Hog Hill (Dumfries and Galloway)
 Hog Hill (East Lothian)
 Hog Hill (Midlothian)
 Hog Hill (Scottish Borders)

Sonstiges:
 Hoghill, Ortschaft in Schottland